Акеларре — многозначное понятие. Возможные значения:

 Акеларре — место проведения шабаша ведьм и колдунов у басков.
 «Акеларре» — испанский фильм Педро Олеа (1984).
 Akelarre — блочный шифр.